Carlos Tévez – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Juan Manuel Tévez – calciatore argentino
 Mauricio Tévez – calciatore argentino